Cando – fiume della Repubblica di San Marino
 Cando – capoluogo della Contea di Towner, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)